Het World Snooker Championship 2005 vond plaats van 16 april tot en met 2 mei 2005 in het Crucible Theatre, Sheffield, Engeland.

Ronnie O'Sullivan slaagde er niet in zijn wereldtitel van 2004 te verdedigen, hij werd uitgeschakeld in de kwartfinale. De winnaar van het toernooi was Shaun Murphy. Hij versloeg Matthew Stevens met 18 frames tegen 16 in de finale.

Eerste ronde

Laatste 16 

Snooker in 2005
2005